Dinamo Moskwa  – rosyjski wielosekcyjny klub sportowy.
 Dinamo Moskwa (futsal)
 Dinamo Moskwa (hokej na lodzie)
 Dinamo Moskwa (koszykówka mężczyzn)
 Dinamo Moskwa (koszykówka kobiet)
 Dinamo Moskwa (piłka nożna)
 Dinamo Moskwa (piłka siatkowa kobiet)
 Dinamo Moskwa (piłka siatkowa mężczyzn)

Zobacz też: Dynamo